Niewygodny świadek – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka a rysunków Bogusław Polch. Wraz z poprzednim zeszytem Na zakręcie tworzą jedną historię.

Fabuła komiksu 
Bronisław Skiba zostaje uwięziony w willi Bruna. Artur jeden z bandytów postanawia jechać po narzeczoną Skiby Zosię i "pozbyć" się jej po drodze. Kapitan Żbik wraz ze współpracownikami przyjeżdża do Kurowa gdzie telefonicznie od służby topograficznej dowiaduje się o zdjęciu na którym widać szefa bandy Bruna niosącego kobietę do samochodu. Tymczasem do Zosi dociera Artur, lecz wizytę tę przerywa mu milicjant, Artur ratuje się ucieczką. Milicjanci dyskretnie go śledzą. Zosia opowiada swoją historię o rozprowadzaniu przemycanych leków milicjantowi, podaje również adres dokąd udał się jej narzeczony Skiba. Kapitan Żbik odwiedza willę Bruna, ten z początku do niczego się nie przyznaje, lecz po chwili milicjanci uniemożliwiają ucieczkę innemu członkowi bandy przez okno, a skrępowanego Skibę znajdują w piwnicy. Na koniec aresztują Artura, który właśnie powrócił po nieudanym porwaniu Zosi.

Dodatki 
Dodatki ukazały się tylko w dwóch pierwszych wydaniach tego zeszytu.

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym przedstawia on warunki przyjęcia w szeregi milicji w latach 70.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Czesława Skowrona i Jerzego Kiczki strażaków, którzy uratowali życie trzem pracownikom cementowni.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w roku 1945 w Krakowie.

Nakład i wydania 
 wydanie  I 1975 – "Sport i Turystyka", nakład: 150 000 egzemplarzy
 wydanie  II 1981 – "Sport i Turystyka", nakład: 200 000 egzemplarzy
 wydanie  III 2002 – "Muza SA"
 wydanie  IV 2008 – "Muza SA" jako dodatek nr 7 do gazety Super Express
 wydanie V 2018 - "Ongrys"

Bibliografia 
 W. Krupka, B. Polch : Niewygodny świadek. Warszawa: Sport i Turystyka, 1981.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha